

Індіан-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Індіан-Гіллс — переписна місцевість, штат Колорадо
 Індіан-Гіллс — переписна місцевість, штат Невада
 Індіан-Гіллс — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Індіан-Гіллс — переписна місцевість, штат Техас